Leutenbach, une commune de Bade-Wurtemberg (Allemagne)
 Leutenbach, une commune de Bavière (Allemagne)